В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1184 году.

''См. также: :Категория:Умершие в 1184 году'

Январь 
 2 января — Феодора Комнина — герцогиня-консорт Австрии (1148—1177), жена Генриха II
 13 января —  — англо-французский учёный церковного права, епископ Ковентри (1183—1184)

Февраль 
 16 февраля — Ричард Дуврский — архиепископ Кентерберийский (1174—1184)
 21 февраля — Минамото-но Ёсинака — японский военачальник, сёгун (1184), погиб в битве при Авадзу.

Март 
 2 марта —  — епископ Оломоуца (1182—1184)
 16 марта —  — епископ Виченцы (1179—1184), святой римско-католической церкви .
 18 марта
  — японский самурай, известный своей ранней героической смертью в сражении при Итинотани.
  — японский генерал из рода Тайра, погиб в битве при Итинотани
 27 марта — Георгий III — царь Грузии (1156—1184)

Май 
 1 мая — Адельгейда III — княгиня-аббатиса Кведлинбургского аббатства (1161—1184)

Июнь 
 15 июня — Магнус V Эрлингссон — король Норвегии (1161—1184). Погиб в междоусобной войне.

Июль 
 8 июля — Оттон I — маркграф Бранденбурга (1170—1184), основатель монастыря Ленин
 26 июля —  — граф Шварцбург (1160—1184)
 29 июля — Абу Якуб Юсуф — султан государства Альмохадов (1163—1184). Погиб в сражении.

Август 
 29 августа —  — епископ Рочестера (1182—1184)
 31 августа —  — епископ Лизье (1141—1184), инициатор строительства Кафедрального собора Святого Петра (:en:Lisieux Cathedral)

Сентябрь 
 12 сентября —  —епископ Се (1157—1184)
 15 сентября
 Жеро I — граф де Макон и граф де Вьенн (1157—1184).
  — епископ Эксетера (1161—1184)
 17 сентября —  — епископ Морея (1171—1184)
 30 сентября — Арно де Торож — великий магистр ордена тамплиеров (1180—1184)

Октябрь 
 24 октября —  — архиепископ Бремена (1168), князь-епископ Бранденбурга (1173—1179), первый князь-архиепископ Бремена (1179/1180—1184)

Ноябрь 
 15 ноября
 Беатрис I — пфальцграфиня Бургундии (1148—1164), императрица-консорт Священной Римской империи (1156—1184), жена Фридриха I Барбароссы.
 Уильям де Бомон — Граф Уорик (1153—1184)
 18 ноября —  — епископ Солсбери (1142—1184)

Декабрь 
 29 декабря —  — первый известный епископ Кейтнесса (1147/1151—1184)

Дата неизвестна или требует уточнения 
  — еврейский врач, живший в Каире, придворный врач Фатимидов и Салах ад-Дина, выдающийся ученый в области теоретической медицины и популярный практический врач.
 Агнесса Антиохийская — королева-консорт Венгрии (1172—1184)
  — строитель Моста Сен-Бенезе, основатель Ордена Мостостроителей, святой римско-католической церкви, покровитель Авиньона и мостостроителей.
  — консул Генуи (1162, 1170, 1184), родоначальник вместе с отцом рода Гримальди, давший имя роду.
  — японский военачальник
 Куртене, Агнес де — королева-консорт Иерусалима, жена Амори I Иерусалимского (1162—1163).
  — князь Абхазии, первый представитель династии Чачба
 Педро Фернандес де Овандо — первый магистр Ордена Сантьяго (1171—1184)
  — японский самурай, активный участник Смуты Хогэн, Смуты Хэйдзи и Войны Тайра и Минамото
 Эрменгол VII Валенсиец — граф Урхеля (1154—1184)

См. также 
 Список умерших в 1183 году
 Список умерших в 1185 году

Примечания 

1184
Умершие в 1184 году